

Додсон — місто, штат Монтана
 Додсон — місто, штат Техас
 Додсон — селище, штат Луїзіана